Olof Andrén kan avse någon av följande:

Olof Andrén (präst) (1824–1870)
Olof Andrén (läkare) (1891–1983)
Olof Andrén (patristiker) (1916–2019)